Михаил Григорьевич Брагин (,  — , ) — советский писатель. Брат Абрама и Владимира Брагиных.

Окончил Военную академию имени Фрунзе (1934). В 1930 году опубликовал брошюру «О военной работе комсомола», с 1931 года член Коммунистической партии Советского Союза. Кандидат исторических наук.

В 1941 году написал книгу «Полководец Кутузов», принят в Союз писателей СССР. В 1943 году отдельным изданием вышел очерк «Великое сражение под Сталинградом». Участник войны, награждён орденами Красного знамени (дважды) и Красной звезды (дважды).

В послевоенные годы продолжил работать с военной темой, опубликовав сборник статей и очерков военного времени «От Москвы до Берлина» (1947) и книгу «Путь генерала Н. Ф. Ватутина» (1953), переизданную годом позже в серии «Жизнь замечательных людей». Все три книги Брагина многократно переиздавались, переводились в конце 1940-х — начале 1950-х гг. на болгарский, венгерский, польский, чешский языки, выходили также в Москве по-английски, по-французски и по-немецки. В 1957 г. вышла ещё одна биография, «Путь лейтенанта» (1957, об артиллеристе Афанасии Шилине). Работал также как редактор (в том числе с романом Константина Симонова «Товарищи по оружию», 1952).

В 1969 году Брагин написал предназначенную для младшего возраста книгу об Отечественной войне 1812 года «В грозную пору», вышедшую в издательстве «Малыш» и неоднократно переизданную. В 1971 году дополненное издание книги о Кутузове вышло в серии «Жизнь замечательных людей».

Примечания 

Писатели России
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе